Randolph Lycett e Tom Tachell hanno battuto in finale E. T. Barnard e Basil Spence 11-9, 8-6, 1-6, 4-6, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Australasian Championships 1905